Il singolare del Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Robin Haase era il detentore del titolo da due anni ma è stato sconfitto in semifinale da Marcel Granollers che ha battuto in finale Juan Mónaco per 0-6, 7-63, 6-4.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Juan Mónaco (finale)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Jürgen Melzer (secondo turno)

  Carlos Berlocq (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (ritirato)
  Albert Montañés (semifinale)
  Marcel Granollers (vincitore)

Wildcard

  Andreas Haider-Maurer (secondo turno)
  Mate Pavić (primo turno)

  Dominic Thiem (quarti di finale)

Qualificati

  Martin Fischer (primo turno)
  Antonio Veić (primo turno)

  Dennis Novak (primo turno)
  Jan Hájek (secondo turno)

Lucky Loser
  Aldin Šetkić (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013
ATP World Tour 2013